Ранчо Сан Фернандо има више значења:

 Ранчо Сан Фернандо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Сан Фернандо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику